Ла Фрагва има више значења:

 Ла Фрагва (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Фрагва (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Фрагва (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Фрагва (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фрагва (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Фрагва (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Фрагва (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фрагва (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фрагва (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фрагва (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фрагва, Ла Фрагита (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Фрагва (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Фрагва (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Фрагва (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику